Гаплопаппус () — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также кустарников из семейства Астровые. Распространены в Южной и Северной Америке.

В литературе встречается также написание Хаплопаппус.

Многие виды используют как декоративные растения.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 71 вид:

Примечания

Ссылки 
 References
 Haplopappus albicans на сайте International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
 Klingenberg, L. 2007. Monographie der südamerikanischen Gattungen Haplopappus Cass. und Notopappus L.Klingenberg (Asteraceae — Astereae) 2007. X , 331 Seiten, 230 Abbildungen, 30 Tabellen, 31x23cm Biblioteca botanica 157

Астровые (триба)